Куртени има више значења:

 Куртени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Куртени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији